Асклепіад Самоський — грецький поет.
 Асклепіад Віфінський — римський лікар.
 Асклепіад Мендеський — грецький граматик.
 Асклепіад Мірлейський — римський граматик.
 Асклепіад Фліунтський — грецький філософ.